Pokój polsko-turecki (1607)
 Pokój w Chocimiu (1621)
 Pokój w Buczaczu (1672)
 Traktat w Karłowicach (1699)